Gulf Winds — последний студийный альбом американской фолк-певицы Джоан Баэз записанный на лейбле A&M Records и выпущенный в 1976 году. Это единственный альбом, в котором отсутствуют кавер-версии песен других музыкантов, все песни авторства Джоан Баэз.

Список композиций

Участники записи 
 Джоан Баэз — акустическая гитара, вокал, фортепиано
 Dean Parks — акустическая гитара, электрическая гитара, банджо (5), мандолина (8)
 Duck Dunn — бас
 Jesse Ehrlich — виолончель
 Ray Kelly — виолончель
 Larry Knechtel — электрическое фортепиано
 Malcolm Cecil — синтезатор
 Джим Гордон — ударные, перкуссия
 Sid Sharp — скрипка

Ссылки 
  Gulf Winds на официальном сайте
 Gulf Winds на Discogs

Альбомы Джоан Баэз